Клоков — русская фамилия.

Известные носители 
 Клоков, Александр Юрьевич (род. 1953) — липецкий краевед.
 Клоков, Алексей Вячеславович (род. 1965) — российский художник, член Творческого союза художников России.
 Клоков, Валериан Емельянович (1795—1843) — видный деятель министерства государственных имуществ.
 
 Клоков, Всеволод Иванович (1917—2004) — Герой Советского Союза.
 
 Клоков, Даниил — прибалтийский деятель XVII века, литератор.
 Клоков, Дмитрий Вячеславович (род. 1983) — российский тяжелоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине.
 Клоков, Михаил Васильевич (1896—1981) — русский и украинский ботаник.
 Клоков, Пётр Яковлевич (1924—1989) — Герой Советского Союза.
 Клоков, Сергей (род. 1969) — российский боксёр полутяжёлой весовой категории, призёр чемпионатов СССР.

 Клокова, Галина Сергеевна (1940—2021) — российский художник-реставратор, профессор кафедры реставрации ПСТГУ, заслуженный работник культуры Российской Федерации.